Neumühle ist der Name folgender Orte:

Baden-Württemberg:
 Neumühle (Aalen), Weiler der Stadt Aalen, Ostalbkreis
 Neumühle (Abtsgmünd), Einzelhof der Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis
 Neumühle (Bad Rappenau), Wohnplatz im Stadtteil Wollenberg von Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn
 Neumühle (Bad Saulgau), Einzelhaus der Stadt Bad Saulgau, Landkreis Sigmaringen
 Neumühle (Beilstein), Wohnplatz im Stadtteil Schmidhausen von Beilstein, Landkreis Heilbronn
 Neumühle (Beuron), Siedlungsplatz im Ortsteil Hausen im Tal der Gemeinde Beuron, Landkreis Sigmaringen
 Neumühle (Burgstetten), Wohnplatz im Gemeindeteil Burgstall an der Murr von Burgstetten, Rems-Murr-Kreis
 Neumühle (Breisach am Rhein), Einzelhof im Stadtteil Breisach von Breisach am Rhein, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Neumühle (Grünsfeld), Wohnplatz der Gemeinde Grünsfeld, Main-Tauber-Kreis
 Neumühle (Gschwend), Einzelhof der Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis
 Neumühle (Jagstzell), Wohnplatz der Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis
 Neumühle (Michelbach an der Bilz), Einzelhof der Gemeinde Michelbach an der Bilz, Landkreis Schwäbisch Hall
 Neumühle (Nendingen), Einzelhof im Stadtteil Nendingen von Tuttlingen, Landkreis Tuttlingen
 Neumühle (Oberrot), Wohnplatz im zentralen Ortsteil der Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall
 Neumühle (Satteldorf), Einzelhof im Ortsteil Satteldorf von Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall
 Neumühle (Gutenstein), Einzelhaus im Stadtteil Gutenstein, Sigmaringen, Landkreis Sigmaringen
 Neumühle (Starzach), Ortswüste in der Gemarkung Sulzau der Gemeinde Starzach, Landkreis Tübingen
 Neumühle (Waldenburg), Wohnplatz im namengebenden Stadtteil von Waldenburg, Hohenlohekreis
 Neumühle (Werbach), Wohnplatz der Gemeinde Werbach, Main-Tauber-Kreis
 Neumühle (Winnenden), Wohnplatz im Stadtteil Birkmannsweiler von Winnenden, Rems-Murr-Kreis
 Neumühle (Wittighausen), Wohnplatz der Gemeinde Wittighausen, Main-Tauber-Kreis

Bayern:
 Neumühle (Ahorntal), Einöde der Gemeinde Ahorntal, Landkreis Bayreuth
 Neumühle (Aichach), Weiler der Stadt Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg
 Neumühle (Altusried), Gemeindeteil des Marktes Altusried auf der Gemarkung Altusried, Landkreis Oberallgäu
 Neumühle (Kimratshofen), Gemeindeteil des Marktes Altusried auf der Gemarkung Kimratshofen, Landkreis Oberallgäu
 Neumühle (Amberg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Amberg
 Neumühle (Aubstadt), Einöde der Gemeinde Aubstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld
 Neumühle (Auerbach in der Oberpfalz), Einöde der Stadt Auerbach in der Oberpfalz, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Neumühle (Aufhausen), Einöde der Gemeinde Aufhausen, Landkreis Regensburg
 Neumühle (Beratzhausen), Einöde des Marktes Beratzhausen, Landkreis Regensburg
 Neumühle (Bernau am Chiemsee), Weiler der Gemeinde Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim
 Neumühle (Birkenfeld), Einöde auf der Gemarkung Birkenfeld von Markt Maroldsweisach, Landkreis Haßberge
 Neumühle (Breitenberg), Weiler der Gemeinde Breitenberg, Landkreis Passau
 Neumühle (Büchenbach), Dorf der Gemeinde Büchenbach, Landkreis Roth
 Neumühle (Cham), Einöde der Stadt Cham, Landkreis Cham
 Neumühle (Creußen), Ortsteil der Stadt Creußen, Landkreis Bayreuth
 Neumühle (Deggendorf), Einöde der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf
 Neumühle (Dentlein am Forst), Einöde des Marktes Dentlein am Forst, Landkreis Ansbach
 Neumühle (Diebach), Einöde der Gemeinde Diebach, Landkreis Ansbach
 Neumühle (Diespeck), Weiler der Gemeinde Diespeck, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Neumühle (Donaustauf), Einöde des Marktes Donaustauf, Landkreis Regensburg
 Neumühle (Edelsfeld), Weiler der Gemeinde Edelsfeld, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Neumühle (Ering), Weiler der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn
 Neumühle (Eltmann), Einöde der Stadt Eltmann, Landkreis Haßberge
 Neumühle (Erlangen), Ortsteil der kreisfreien Stadt Erlangen
 Neumühle (Eslarn), Einöde des Marktes Eslarn, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Neumühle (Gauerstadt), Einöde der Stadt Bad Rodach, Landkreis Coburg
 Neumühle (Geroldsgrün), Weiler der Gemeinde Geroldsgrün, Landkreis Hof
 Neumühle (Geslau), Ortsteil der Gemeinde Geslau, Landkreis Ansbach
 Neumühle (Grafling), Einöde der Gemeinde Grafling, Landkreis Deggendorf
 Neumühle (Großeibstadt), Einöde der Gemeinde Großeibstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld
 Neumühle (Gückelhirn), Einöde bei Pfaffendorf auf der Gemarkung Gückelhirn von Markt Maroldsweisach, Landkreis Haßberge
 Neumühle (Hauzenberg), Weiler der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau
 Neumühle (Heiligenstadt in Oberfranken), Weiler des Marktes Heiligenstadt in Oberfranken, Landkreis Bamberg
 Neumühle (Hofheim in Unterfranken), Einöde der Stadt Hofheim in Unterfranken, Landkreis Haßberge
 Neumühle (Hollstadt), Einöde der Gemeinde Hollstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld
 Neumühle (Hummeltal), Einöde der Gemeinde Hummeltal, Landkreis Bayreuth
 Neumühle (Karbach), Einöde des Marktes Karbach, Landkreis Main-Spessart
 Neumühle (Kronach), Ort der Stadt Kronach, Landkreis Kronach
 Neumühle (Langenzenn), Einöde der Stadt Langenzenn, Landkreis Fürth
 Neumühle (Langfurth), Dorf der Gemeinde Langfurth, Landkreis Ansbach
 Neumühle (Legau), Einöde des Marktes Legau, Landkreis Unterallgäu
 Neumühle (Leichtersbach), Einöde der Gemeinde Oberleichtersbach, Landkreis Bad Kissingen
 Neumühle (Leonberg), Weiler der Gemeinde Leonberg, Landkreis Tirschenreuth
 Neumühle (Lisberg), Einöde der Gemeinde Lisberg, Landkreis Bamberg
 Neumühle (Mähring), Einöde des Marktes Mähring, Landkreis Tirschenreuth
 Neumühle (Mainburg), Einöde der Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim
 Neumühle (Marktleuthen), Dorf der Stadt Marktleuthen, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Neumühle (Mitterfels), Einöde des Marktes Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen
 Neumühle (Mühlhausen), Einöde des Marktes Mühlhausen, Landkreis Erlangen-Höchstadt
 Neumühle (Neustadt am Kulm), Einöde der Stadt Neustadt am Kulm, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Neumühle (Nordhalben), Weiler des Marktes Nordhalben, Landkreis Kronach
 Neumühle (Oberasbach), Einöde der Stadt Oberasbach, Landkreis Fürth
 Neumühle (Oberelsbach), Einöde des Marktes Oberelsbach, Landkreis Rhön-Grabfeld
 Neumühle (Oberleichtersbach), Einöde der Gemeinde Oberleichtersbach, Landkreis Bad Kissingen
 Neumühle (Oberviechtach), Einöde der Stadt Oberviechtach, Landkreis Schwandorf
 Neumühle (Parkstein), Einöde des Marktes Parkstein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Neumühle (Patersdorf), Weiler der Gemeinde Patersdorf, Landkreis Regen
 Neumühle (Perach), Weiler der Gemeinde Perach, Landkreis Altötting
 Neumühle (Petersaurach), Einöde der Gemeinde Petersaurach, Landkreis Ansbach
 Neumühle (Plankenfels), Einöde der Gemeinde Plankenfels, Landkreis Bayreuth
 Neumühle (Pöttmes), Einöde des Marktes Pöttmes, Landkreis Aichach-Friedberg
 Neumühle (Prackenbach), Weiler der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen
 Neumühle (Presseck), Einöde des Marktes Presseck, Landkreis Kulmbach
 Neumühle (Pyrbaum), Einöde des Marktes Pyrbaum, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Neumühle (Radwang), Einöde der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach
 Neumühle (Regnitzlosau), Einöde der Gemeinde Regnitzlosau, Landkreis Hof
 Neumühle (Reisbach), Einöde des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau
 Neumühle (Rettenbach), Einöde der Gemeinde Rettenbach, Landkreis Cham
 Neumühle (Roden), Einöde der Gemeinde Roden, Landkreis Main-Spessart
 Neumühle (Roßfeld), Einöde der Stadt Bad Rodach, Landkreis Coburg
 Neumühle (Rüdenhausen) oder Kratzermühle, Einöde des Marktes Rüdenhausen, Landkreis Kitzingen
 Neumühle (Sandberg), Einöde der Gemeinde Sandberg, Landkreis Rhön-Grabfeld
 Neumühle (Schlammersdorf), Einöde der Gemeinde Schlammersdorf, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Neumühle (Schnabelwaid), Weiler des Marktes Schnabelwaid, Landkreis Bayreuth
 Neumühle (Schopfloch), Einöde des Marktes Schopfloch, Landkreis Ansbach
 Neumühle (Stadlern), Einöde der Gemeinde Stadlern, Landkreis Schwandorf
 Neumühle (Stephanskirchen), Einöde der Gemeinde Stephanskirchen, Landkreis Rosenheim
 Neumühle (Stockheim), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Stockheim, Landkreis Kronach
 Neumühle (Tännesberg), Einöde des Marktes Tännesberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Neumühle (Thalmässing), Einöde des Marktes Thalmässing, Landkreis Roth
 Neumühle (Vohenstrauß), Weiler der Stadt Vohenstrauß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Neumühle (Waldershof), Einöde der Stadt Waldershof, Landkreis Tirschenreuth
 Neumühle (Wallenfels), Einöde der Stadt Wallenfels, Landkreis Kronach
 Neumühle (Wartmannsroth), Einöde der Gemeinde Wartmannsroth, Landkreis Bad Kissingen
 Neumühle (Weidelbach), Einöde der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach
 Neumühle (Weihenzell), Dorf der Gemeinde Weihenzell, Landkreis Ansbach
 Neumühle (Weiherhammer), Einöde der Gemeinde Weiherhammer, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Neumühle (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen
 Neumühle (Wiesent), Einöde der Gemeinde Wiesent, Landkreis Regensburg
 Neumühle (Wilburgstetten), Einöde der Gemeinde Wilburgstetten, Landkreis Ansbach
 Neumühle (Wittelshofen), Einöde der Gemeinde Wittelshofen, Landkreis Ansbach

Brandenburg:
 Neumühle (Neuhausen/Spree), überstautes Dorf in der Talsperre Spremberg, Landkreis Spree-Neiße
 Neumühle (Neuruppin), Wohnplatz der Stadt Neuruppin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin
 Neumühle (Dahmetal), Wohnplatz in der Gemeinde Dahmetal, Landkreis Teltow-Fläming

Hessen:
 Neumühle (Homberg (Ohm)), Einzelhof im Stadtteil Büßfeld von Homberg (Ohm), Vogelsbergkreis

Mecklenburg-Vorpommern:
 Neumühle (Lübberstorf), Ortsteil von Lübberstorf, Landkreis Nordwestmecklenburg
 Neumühle (Lübtheen), Wohnplatz von Lübtheen, Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Neumühle (Schwerin), Stadtteil von Schwerin

Niedersachsen:
 Neumühle (Rosche), Ortsteil von Rosche, Landkreis Uelzen
 Neumühle (Visbek), Ortsteil von Visbek, Landkreis Vechta

Nordrhein-Westfalen:
 Neumühle (Reichshof) ein Ortsteil von Reichshof, Oberbergischen Kreis
 Neumühle (Wipperfürth), Ortsteil der Gemeinde Wipperfürth, Oberbergischen Kreis

Rheinland-Pfalz:
 Neumühle (Altscheid), Weiler der Ortsgemeinden Altscheid und Feilsdorf im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 Neumühle (Annweiler am Trifels), Stadtteil von Annweiler am Trifels, Landkreis Südliche Weinstraße
 Neumühle (Gappenach), Ortsteil von Gappenach, Landkreis Mayen-Koblenz
 Neumühle (Haßloch), Mühle in Haßloch, Landkreis Bad Dürkheim
 Neumühle (Münchweiler an der Alsenz), Ortsteil von Münchweiler an der Alsenz, Donnersbergkreis
 Neumühle (Obernheim-Kirchenarnbach), Ortsteil von Obernheim-Kirchenarnbach, Landkreis Südwestpfalz
 Neumühle (Westhofen), Ortsteil von Westhofen, Landkreis Alzey-Worms

Sachsen-Anhalt:
 Neumühle (Beetzendorf), Ortsteil von Beetzendorf, Altmarkkreis Salzwedel

Thüringen:
 Neumühle/Elster, Stadtteil von Greiz im Landkreis Greiz
 Neumühle (Remptendorf), Siedlung im Ortsteil Gahma der Gemeinde Remptendorf im Saale-Orla-Kreis

Österreich:
 Neumühle (Gemeinde Hausleiten), Ortsteil in Hausleiten, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 Neumühle (Gemeinde Langenlois), Ortsteil von Langenlois, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Neumühle (Gemeinde Wiesmath), Ortsteil von Wiesmath, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Neumühle (Gemeinde Schwarzenau), Ortsteil von Schwarzenau, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Neumühle (Gemeinde Oberneukirchen), Ort bei Oberneukirchen, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Polen:
 Neumühle (Klein Strehlitz), Dorf im Kreis Neustadt O.S., Oberschlesien, seit 1946: Ortsteil der – zweisprachigen –  Gmina Klein Strehlitz (Strzeleczki), Powiat Krapkowicki, Woiwodschaft Oppeln
 Neumühle, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Nowy Młyn (Gietrzwałd), Gmina Gietrzwałd, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Schweiz:
 Neumühle/Moulin-Neuf, Weiler in den Gemeinden Pleigne, Kanton Jura, und Roggenburg BL, Kanton Basel-Land

Neumühle ist der Name folgender Baulichkeiten:
 Neumühle (Altenkunstadt), abgekommene Wassermühle in Altenkunstadt, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Neumühle in Auf der Ried, Wassermühle in der Schwechat, Stadt Schwechat, Niederösterreich
 Neumühle (Halle (Saale)), abgekommene Wassermühle in Halle (Saale), Sachsen-Anhalt
 Neumühle (Kevelaer), abgekommene Wassermühle in Kevelaer, Kreis Kleve, im Regierungsbezirk Düsseldorf
 Neumühle (Lißberg), eine Wassermühle die im Inselbetrieb Elektrizität erzeugt
 Neumühle (Mainbernheim), ehemalige Wassermühle in Mainbernheim, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Neumühle (Nettetal), abgekommene Wassermühle in Nettetal, Kreis Viersen, im Regierungsbezirk Düsseldorf
 Neumühle (Thannhausen), abgekommene Wassermühle bei Thannhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Neumühle (Schmidthahn), Wassermühle in Steinebach an der Wied (OT Schmidthahn)
 Neumühle (Schwieberdingen), Wassermühle in Schwieberdingen
 Neumühle (Wegberg), abgekommene Wassermühle in Wegberg, Kreis Heinsberg, im Regierungsbezirk Köln
 Neumühle (Weißmain), abgekommene Wassermühle in Weißmain, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Nový mlýn (Rybník nad Radbuzou) (Neumühle),  abgekommene Wassermühle in Rybník, Okres Domažlice, Tschechien
 Burgstall Neumühle, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Schloss Neumühle, Beetzendorf, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Neue Mühle
 Neumühl
 Neu Mühle